Juan Martín del Potro era o atual campeão, mas desistiu devido a uma doença. Stanislas Wawrinka conquistou o título, derrotando David Ferrer na final por 6–1, 6–4.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 David Ferrer (Final)
 '''Stanislas Wawrinka (Campeão)
 Andreas Seppi (Semifinais)
 Fabio Fognini ''(Quartas de final)

<ol start="5">
  Julien Benneteau ''(Primeira rodada)
  Benoît Paire ''(Segunda rodada)
  Horacio Zeballos ''(Primeira rodada)
  Tommy Robredo (Quartas de final)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Robin Haase (Qualificado)
  Thiemo de Bakker (Qualificador)
  Javier Martí (Qualificador)
  Niels Desein (Qualificado)

<ol start="5">
<li> Igor Andreev (Primeira rodada)
<li> Pablo Carreño (Qualificado)
<li> Henri Laaksonen (Qualificador)
<li> Frederico Gil (Segunda rodada)
</ol>

Qualificados

  Robin Haase
 ''' Rui Machado

<li>  Pablo Carreño
<li>  Niels Desein

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S